Мисюра:
 Мисюра — одно из названий воинской шапки, с железною маковкою или теменем (навершие) и сеткою (кольчуга), тип шелома (шлема).
 В. Я. Мисюра — политик и общественный деятель на современной Украине.